Monschein ist der Familienname folgender Personen:
 Christoph Monschein (* 1992), österreichischer Fußballspieler
 Johanna Monschein (1907–1997), österreichische Diplomatin und Kinderbuchforscherin 
 Joseph Monschein (1713–1793), deutscher Jesuit und Theologe
 Nina Monschein, österreichische Sängerin, Schauspielerin und Songwriterin

Siehe auch:
 Mondschein (Begriffsklärung)
 Moonshine